Magnus может означать:
 
 Magnus  — иностранные имя или фамилия Магнус, распространённые в Европе. Носителями были многие исторические личности.